Jari Olavi Litmanen  (* 20. Februar 1971 in Lahti) ist ein ehemaliger finnischer Fußballspieler. Er ist Rekordspieler und zweitbester Torschütze der finnischen Fußballnationalmannschaft und gilt als einer der besten finnischen Fußballer aller Zeiten.

Verein 
Im Alter von 16 Jahren gab er sein Debüt beim finnischen Verein Lahden Reipas. Für den Verein erzielte er in 86 Ligapartien 28 Tore. Danach wechselte er in Finnlands Hauptstadt, wo er 1991 für HJK Helsinki spielte. 1992 stand er bei Myllykosken Pallo unter Vertrag und gewann den nationalen Pokalwettbewerb. Zwischen 1992 und 1999 lief Litmanen für den niederländischen Verein Ajax Amsterdam auf und erzielte in 224 Spielen 126 Tore. Er gewann die Champions League und wurde Weltpokalsieger. Viermal wurde er in den Niederlanden Meister und dreimal Pokalsieger. Nach seiner Zeit bei Ajax wechselte er zum FC Barcelona, für den er von 1999 bis 2001 spielte. Mit dem FC Liverpool wurde Jari Litmanen ein Jahr später UEFA-Pokalsieger und englischer Ligapokalgewinner.

Im Sommer 2002 unterschrieb Litmanen erneut bei Ajax Amsterdam, bevor er 2004 in seine finnische Heimat zurückkehrte. Im Februar 2005 wechselte er vom FC Lahti, der aus der Fusion seines Heimatverein Lahden Reipas mit dem FC Kuusysi entstanden war, zum damals in der Fußball-Bundesliga abstiegsbedrohten F.C. Hansa Rostock. Für die Kogge absolvierte er 14. Pflichtspiele in der Rückrunde der Saison 2004/2005 und schoss sein einziges Tor beim 2:1-Heimsieg im Ostseestadion gegen Hertha BSC am 30. April 2005. Nachdem Hansa am Ende der Saison aus der ersten Bundesliga abgestiegen war, lehnte Litmanen eine Offerte der Norddeutschen für die 2. Liga ab und wechselte zu Malmö FF in die höchste schwedische Liga.

2007 fiel Litmanen nach einer Achillessehnenoperation mehrere Monate aus. Nachdem sein Kontrakt bei Malmö am 31. Dezember 2007 auslief, wechselte er im Januar 2008 zum englischen Erstligisten FC Fulham. Dort traf er auf den ehemaligen finnischen Nationaltrainer Roy Hodgson.

Am 31. März 2008 gab Litmanen sein Debüt für Fulham, in einem Spiel der Reservemannschaft des Vereins gegen die Reserve von Tottenham Hotspur. Fünf Minuten vor der Halbzeit schoss er per Elfmeter sein erstes Tor. In der 63. Minute wurde er ausgewechselt und Fulham verlor das Spiel am Ende mit 3:1.

Im Mai 2008 wurde der Vertrag mit Litmanen aufgelöst. Er spielte kein einziges Spiel für die Profimannschaft.

Litmanen spielte anschließend ab dem 8. August 2008 wieder beim FC Lahti und erzielte in seinem ersten Spiel zwei Tore und bereitete zwei weitere Tore vor. Der Vertrag lief bis Ende 2010. Im April 2011 setzte Litmanen seine aktive Karriere beim HJK Helsinki fort, wo er einen Vertrag bis zum Ende des Kalenderjahres unterzeichnete. Mit 40 Jahren wurde er 2011 mit Helsinki erstmals finnischer Meister.

Nationalmannschaft 
Sein erstes von 137 Länderspielen (32 Tore) bestritt Jari Litmanen am 22. Oktober 1989. Die finnische Fußballnationalmannschaft siegte in diesem Spiel mit 1:0 gegen Trinidad und Tobago. Er ist Rekordnationalspieler und zweiterfolgreichster Torschütze seines Landes, konnte mit der Nationalmannschaft aber an keiner Europa- oder Weltmeisterschaft teilnehmen. Nach dem 1:1 in Liechtenstein am 9. September 2009, bei dem er sein 31. Länderspieltor erzielte, war auch die Qualifikation für die WM in Südafrika nicht mehr möglich.

Mit dem 22. Oktober 2010, dem 21. Jahrestag seines Länderspiel-Debüts, überholte er Lothar Matthäus, der 20 Jahre Nationalspieler – für Deutschland – war (1980–2000). Sein letztes Länderspiel bestritt er am 17. November 2010 beim 8:0 gegen San Marino, wo er per Elfmeter das 6:0 erzielte. Anschließend trat er aus der Nationalmannschaft zurück. Er ist sowohl erster als auch einziger Fußballspieler weltweit, der A-Länderspiele in vier verschiedenen Jahrzehnten bestritten hat.

Erfolge 
 Finnischer Meister: 2011
 Pokalsieger Finnland: 1992
 Champions League Sieger: 1994/95
 Weltpokalsieger: 1995
 UEFA-Pokal-Sieger: 2001
 Niederländischer Meister (4*): 1994, 1995, 1996, 1998
 Niederländischer Pokalsieger (3*): 1993, 1998, 1999

Auszeichnungen 
 Finnlands Fußballer des Jahres (9×): 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 und 2000
 Finnlands Sportler des Jahres: 1995
 Fußballer des Jahres der Niederlande: 1993
 Europas Fußballer des Jahres: Dritter Platz 1995
 Bester finnischer Spieler der letzten 50 Jahre: 2004

Saisonstatistik

Siehe auch 
 Liste der Fußballspieler mit mindestens 100 Länderspielen

Einzelnachweise

Weblinks 
 Profil Litmanens auf der Website des Finnischen Fußballverbandes
 Inoffizielle Website Fans Jari Litmanen
 
 

Fußballnationalspieler (Finnland)
Fußballspieler (HJK Helsinki)
Fußballspieler (Ajax Amsterdam)
Fußballspieler (Malmö FF)
Fußballspieler (FC Barcelona)
Fußballspieler (FC Liverpool)
Fußballspieler (Hansa Rostock)
Fußballspieler (FC Fulham)
Fußballspieler (FC Lahti)
Fußballspieler (Myllykosken Pallo -47)
Niederländischer Meister (Fußball)
Finnischer Meister (Fußball)
UEFA-Champions-League-Sieger
UEFA-Europa-League-Sieger
UEFA-Super-Cup-Sieger
Finnischer Fußballpokalsieger
Sportler des Jahres (Finnland)
Finne
Geboren 1971
Mann